Берген () — фамилия и топоним.

Населённые пункты 
 Берген — город в Норвегии
 Берген (аэропорт) — второй по числу обслуживаемых пассажиров аэропорт Норвегии
 Берген (Кирн) — коммуна в Германии (федеральная земля Рейнланд-Пфальц)
 Берген (Лимбург) — город и община в Нидерландах (провинция Лимбург)
 Берген (Монс) — город в Бельгии
 Берген (Северная Голландия) — город и община в Нидерландах (провинция Северная Голландия)
 Берген (Средняя Франкония) — коммуна в Германии (федеральная земля Бавария)
 Берген (Фогтланд) — коммуна в Германии (федеральная земля Саксония)
 Берген (Кимгау) — коммуна в Германии (федеральная земля Бавария)
 Берген (Целле) — город в Германии (федеральная земля Нижняя Саксония)
 Берген-Бельзен — нацистский концентрационный лагерь на территории нынешней земли Нижняя Саксония
 Берген-на-Думме — коммуна в Германии (федеральная земля Нижняя Саксония)
 Берген-на-Рюгене — город на острове Рюген (германская земля Мекленбург — Передняя Померания)
 Берген-оп-Зом — город и община в Нидерландах (провинция Северный Брабант)
 Берген (округ, Нью-Джерси) — самый населённый округ штата Нью-Джерси (США)
 Берген (Миннесота) — тауншип в округе Мак-Лауд (Миннесота, США)
 Берген — деревня в Верхней Лужице, коммуна Эльстерхайде района Баутцен, земля Саксония

Фамилия 
 Берген, Ганс (1890—1957) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта.
 Берген, Гейбриел (род. 1982) — канадский гребец.
 Берген, Игорь (род. 1962) — советский и киргизский футболист.
 Берген, Карл Август фон (1704—1759) — немецкий ботаник.
 Берген, Клаус (1885—1964) — немецкий художник и иллюстратор.
 
 Берген, Лариса Абрамовна (род. 1949) — советская волейболистка.
 Берген, Стив фон (род. 1983) — швейцарский футболист.
 Берген, Фриц (1857—1941) — немецкий художник и график.
 Берген, Эдгар (1903—1978) — американский актёр и радиоведущий.